Lopatnița:
 Lopatnița, Prahova
 Râul Lopatnița

Toponime românești
Toponime slave